Landdag (Duitsland), de deelstaatparlementen in Duitsland
 Landtag (Oostenrijk), de deelstaatparlementen in Oostenrijk
 Landdag (Liechtenstein), het parlement in Liechtenstein

Zie ook
 Landdag